Heidl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heidl (* 1962), österreichischer Architekt
 Otto Heidl (1910–1955), deutscher KZ-Arzt
 Walter Heidl (* 1959), deutscher Landwirt und Bauernfunktionär; Präsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV)

Siehe auch:
 Heidel
 Haidl
 Haidel
 Heydel